Dorgival Júnior é um ator e cantor brasileiro, (14 de maio de 1994). Começou sua carreira aos 5 anos e já fez desde novelas a filmes, passando pelo teatro e por campanhas publicitárias.

Trabalhos na TV
 2021 — Canta Comigo Teen (Jurado)
2020 — Canta Comigo Teen (Jurado)
2019 — As aventuras de Poliana
2018 — O outro lado do Paraíso
 2017 — uma escola demais
 2017 — Minha vida é uma festa (apresentador)
 2015 — Programa Parada Obrigatória (apresentador)
 2014 — Malhação 
 2014 — Em família
 2008 — Duas Caras - Filho Amara
 2007 — Pé na Jaca - Caco quando criança
 2006 — Cobras & Lagartos - Rominho
 2006 — Linha Direta Justiça ("Incêncio do Gran-Circus Norte Americano") - Bruno Nascimento
 2004 — Kubanacan - Léon
 2002 — Coração de Estudante - Rodrigo
 2001 — Sítio do Picapau Amarelo - Anjo Flor das Alturas
 mais de cem campanhas publicitárias

Trabalhos no Cinema
 2018 — O sequestro de Vitor
 2006 — Ziraldo - Ziraldo
 2005 — Ouro Negro - João (personagem depois interpretado por Danton Mello)

Trabalhos no Teatro
2018 — Conectados - O musical
2014 — O mágico de Oz
2014 — A paixão de cristo
2014 — A pequena sereia
 2008 — Stuart O musical
 2008 — Pintando o Sete
 2007 — Fame
 2006 — Stuart in Concert
 2005 — Hoje é dia de festa
 2005 — Família Trololó
 2004/06 — Cabra Cega
 2003 — O Anjo sem Asas
 2003 — O Rei Leão

Ligações externas

Atores do Brasil
Elenco de Sítio do Picapau Amarelo